Ragály, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
ragály, más néven fertőző betegség